La Comissió Delors és la Comissió Europea presidida pel polític francès Jacques Delors que va estar en el càrrec entre el 6 de gener de 1985 i 22 de gener de 1995, esdevenint fins al moment la Comissió més llarga de la història.

Nomenament 
La Comissió va iniciar el seu càrrec el 6 de gener de 1985 i va estar composta de tres Comissions separades, conegudes com a Comissió Delors I: 1985-1988; Comissió Delors II: 1989-1992; i Comissió Delors III: 1993-1994. Aquesta Comissió ha estat l'única en revalidar el seu mandat dues vegades, esgotant així mateix els cinc anys de durada de cadascun, i finalitzant el 22 de gener de 1995. La tercera Comissió fou la primera Comissió de la Unió Europea (UE) després de l'aprovació del Tractat de Maastricht l'any 1993.

Durant el treball de la Comissió Delors s'anà perfilant el model d'integració europea que finalitzà amb la desaparició definitiva de la Comunitat Europea i l'adveniment de la Unió Europea i el seu procés d'Unió Econòmica i Monetària.

Principals esdeveniments 
 1985: sortida de Groenlàndia de la Comunitat Europea
 1986: incorporació d'Espanya i Portugal
 1986: signatura de l'Acta Única Europea
 1986: adopció de la Bandera d'Europa per part de la Comunitat Europea
 1990: signatura del Tractat de Schengen
 1992: reunificació alemanya després de la caiguda del Mur de Berlín
 1993: signatura del Tractat de Maastricht
 1995: incorporació d'Àustria, Finlàndia i Suècia

Llista de Comissaris 
La taula següent indica el nombre de comissaris segons la seva alineació política:

Comissió Delors I 
Comissió en servei entre 1985 i 1988, participant a partir del 5 de gener de 1986 els comissaris d'Espanya i Portugal

Remodelació de 1987
remodelació realitzada el 22 de setembre de 1987
{| cellpadding=2 cellspacing=0 border=1 width=100% style="border-collapse:collapse; border:#555;" class="sortable"
|-
!colspan=1 bgcolor="#CCCCCC"|Cartera
!colspan=1 bgcolor="#CCCCCC"|Comissari
!colspan=1 bgcolor="#CCCCCC"|Estat
!colspan=1 bgcolor="#CCCCCC"|Partit Polític
|-
|---- bgcolor=#DDEEFF
|Assumptes Econòmics i Monetaris i '''Treball
|Peter Schmidhuber
| Alemanya
|CSUPPE
|-
|}

 Comissió Delors II 
Comissió en servei entre 1989 i 1992

 Comissió Delors III 
Comissió en servei entre 1993 i el gener de 1995

Remodelació de 1994remodelació realitzada l'abril de 1994

Vegeu també 
 Comissió Europea
 Unió Europea

Notes

Enllaços externs 
  Fotos de la Comissió Delors I
  Fotos de la Comissió Delors II
  Fotos de la Comissió Delors III

Delors